Flett bezeichnet:

 Hallenhaus#Küche (Flett)

Flett ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Flett (1943–1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Dave Flett (* 1951), schottischer Gitarrist
 Jack Flett (1871–1932), kanadischer Lacrossespieler
 John G. Flett (* 1972), neuseeländischer evangelischer Theologe
 John Smith Flett (1869–1947), britischer Geologe
 William Roberts Flett (1900–1979), schottischer Geologe

Siehe auch:
 Flett Buttress, Felsvorsprung auf der James-Ross-Insel in der Antarktis
 Flett Crags, Felsvorsprünge im Coatsland, Antarktika
 Mount Flett, Berg im Enderbyland, Antarktika